El Masters del Canadà 2016, conegut oficialment com a Rogers Cup 2016 i Coupe Rogers 2016, fou la 127a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 23 i el 31 de juliol de 2016 a l'Aviva Centre de Toronto, Canadà. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier 5 Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 23 i el 31 de juliol de 2016 a l'Uniprix Stadium de Mont-real, Canadà.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el setè títol de l'any, el 30è títol de categoria Masters del seu palmarès, i el quart al Canadà (2007, 2011, 2012). La romanesa Simona Halep va guanyar el tercer títol de l'any, i va estar apunt de completar el doblet, ja que fou finalista en categoria de dobles.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016